Ein Sommernachtstraum bezeichnet:
 Ein Sommernachtstraum, eine Komödie von William Shakespeare
 den Beinamen des 1841 von Heinrich Heine verfassten Versepos Atta Troll
 den Decknamen einer deutschen Militäroperation im September 1941 im libysch-ägyptischen Grenzgebiet, siehe Afrikafeldzug #1941
 eine bestimmte Folge der Fernsehserie Tatort, siehe Tatort: Ein Sommernachtstraum

Adaptionen von Shakespeares Komödie:
 Ein Sommernachtstraum (Mendelssohn), Ouvertüre (op. 21) und Schauspielmusik (op. 61) von Felix Mendelssohn Bartholdy
 Ein Sommernachtstraum (Britten), eine Oper aus dem Jahr 1960 von Benjamin Britten
 Ein Sommernachtstraum (1925), ein Film von Hans Neumann
 Ein Sommernachtstraum (1935), ein Film von William Dieterle und Max Reinhardt
 Ein Sommernachtstraum (1964), ein Film von Heinz-Joachim Klein
 Ein Sommernachtstraum (1968), ein Film von Peter Hall
 Ein Sommernachtstraum (1969), ein Film von Jean-Christophe Averty
 Ein Sommernachtstraum (1983), ein italienischer Rockmusical-Film
 William Shakespeares Sommernachtstraum, ein britischer Film aus dem Jahr 1996
 Ein Sommernachtstraum (1999), ein Film von Michael Hoffman
 Ein Sommernachtstraum (2016), ein Film von David Kerr

Siehe auch
 Münchner Sommernachtstraum, Veranstaltungsreihe in München
 Le songe d’une nuit d’été, Oper von Ambroise Thomas